Galambos Gábor Egressy Gábor (1808–1866) színművész születési neve
Galambos Gábor (1947) matematikus, informatikus, főiskolai tanár, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Pro Urbe díjas dékánja
Galambos Gábor sportoló, gyorskorcsolyázó